Heartbeats — сборник суперхитов британского гитариста Криса Ри, был издан в 2005 году на лейбле Magnet Records.

Список композиций 
 «On the Beach» (Edit) — 3:43
 «Fool (If You Think It's Over)» — 4:03
 «Auberge» — 4:41
 «Let’s Dance» — 4:14
 «Stainsby Girls» — 4:05
 «Nothing to Fear» (Edit) — 4:27
 «Tell Me There’s a Heaven» — 6:01
 «Josephine» (Edit) — 4:29
 «I Can Hear Your Heartbeat» — 3:21
 «The Road to Hell (Part 2)» — 4:26
 «Winter Song» — 4:29
 «God’s Great Banana Skin» — 4:14
 «You Can Go Your Own Way» — 3:54
 «Julia» — 3:54
 «Looking for the Summer» — 4:57
 «Gone Fishing» — 4:41

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы Криса Ри